Hock steht für:
 Hock (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hock, englische Bezeichnung für deutschen Weißwein vom Rhein
 Hock, Variante von Hockete, gemütliches Zusammensein

Siehe auch:

 Hoc
 Höck
 Hoeck
 Hogg
 Hok